Подосье — название населённых пунктов:

Россия 
 Подосье — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Подосье — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Подосьё — деревня в Псковском районе Псковской области.